Бартошек () — имя или фамилия чешского происхождения. Известные носители:

 Бартошек из Драгониц (1380—1443) — чешский летописец, автор хроники, написанной на латинском языке и охватывающей период с 1419 до 1443 год. Активный участник гуситских войн.
 Бартошек, Карел (1930—2004) — чешский историк и публицист, один из авторов «Чёрной книги коммунизма» (1997).
 Бартошек, Карола (1865 — после 1889) — австрийская актриса.
 Бартошек, Любош (1922—2014) — чешский киновед и историк кино.  
 Бартошек, Милан (1913—1996) — историк права.
 Бартошек, Мирослав (род. 1943) — чехословацкий и чешский политик. 
 Бартошек, Теодор (1877—1954) — чехословацкий политик.
 Бартошек, Францишек (1911—1943) — польский художник.
 Бартошек, Эмиль (1899—1969) — немецкий художник.
 Бартошек, Ян (род. 1971) — чешский политик.